Louis Morin de Saint-Victor (1635-1715), médecin et botaniste français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Louis-Julien Morin de la Beauluère (1798-1861), historien français ;
 Louis-Siméon Morin (1831-1879), personnalité politique canadienne ;
 Louis Morin de La Beauluère (1854-?), historien français ;
 Louis Morin (1855-1938), peintre français ;
  (1922-2003), chimiste américain.